Олимпиада в Инсбрук може да се отнася за:
 XI зимни олимпийски игри, проведени в Инсбрук през 1964 г.
 XIV зимни олимпийски игри, проведени в Инсбрук през 1976 г.
 I зимни олимпийски игри, проведени в Инсбрук през 2012 г.